VBL steht als Abkürzung für:
 Vasabladet, Zeitung in Finnland
 Verband Bayerischer Lokalrundfunk, Interessenverband lokaler und regionaler Rundfunkanbieter und Studiobetriebsgesellschaften in Bayern
 Verkehrsgesellschaft Bergisches Land, ein Busunternehmen aus dem Oberbergischen Kreis
 Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
 Verkehrsbetriebe Ludwigshafen am Rhein, siehe Verkehrsbetriebe Ludwigshafen
 Verkehrsbetriebe Luzern
 ein Militärfahrzeug von Panhard, siehe Véhicule Blindé Léger
 Volleyball-Bundesliga

VBl. steht als Abkürzung für:
 Verkehrsblatt, das Amtsblatt des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

VBL